Apenesia aniela () — вид ос-бетилид рода Apenesia из подсемейства Pristocerinae  (Chrysidoidea, Hymenoptera). Юго-Восточная Азия.

Распространение 
Юго-Восточная Азия (Малайзия).

Описание 
Мелкие осы-бетилиды. Длина тела около 4 мм. Длина переднего крыла самцов 3 мм. Тело красновато-коричневое; мандибулы желтоватые; ноги буроватые; крылья желтовато-янтарные.
Голова шире, чем мезосома. Усики 12-члениковые. Нижнечелюстные щупики 4-члениковые, а нижнегубные состоят из 3 сегментов.
Вид был впервые описан в 2020 году бразильскими гименоптерологами Isabel D.C.C. Alencar (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, Витория, Эспириту-Санту, Бразилия) и Celso O. Azevedo (Universidade Federal do Espírito Santo, Departamento de Biologia, Эспириту-Санту, Бразилия).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Apenesia
Животные, описанные в 2020 году
Насекомые Азии
Эндемики Юго-Восточной Азии